Glumsø (plaats), plaats in Denemarken
 Glumsø (parochie), parochie in Denemarken